Ballet Nacional d'Espanya
 Biblioteca Nacional d'Espanya